«Свида́ние мое́й мечты́» ( — букв. «Работник месяца») — американский комедийный фильм 2006 года режиссёра Грега Кулиджа с участием Дейна Кука, Джессики Симпсон и Дэкса Шепарда. Мировая премьера состоялась 6 октября 2006 года, в России — 26 октября.

Сюжет 
Зак и Винс работают в супермаркете уже очень давно. Зак (Дейн Кук) — упаковщик, живёт с бабушкой, свободное время проводит с друзьями-коллегами, тоже упаковщиками. Он — лентяй, но, несмотря на это, добр, любим коллегами и всегда готов прийти на помощь. Винс (Дэкс Шепард) — эгоистичный кассир, уже 17 раз подряд заслуживший звание «Работник месяца». Он груб с коллегами, особенно с Хорхе, на которого постоянно ругается.

Когда в коллектив приходит новый сотрудник, кассир Эми (Джессика Симпсон), оба молодых человека хотят обратить внимание красотки на себя. Узнав, что на прошлой работе Эми переспала с «Работником месяца», Зак решает получить это звание, что оказывается не так уж и просто. Винс тоже хочет получить это звание, ведь в этом случае он получит приз — автомобиль, как «Работник месяца» 18 раз подряд. Так начинается соперничество Зака и Винса за звание, а значит и за сердце Эми.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил негативные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes у фильма 20 % положительных рецензий. На Metacritic фильм оценён на 36 баллов из 100. Джессика Симпсон была номинирована на «Золотую малину» за худшую женскую роль, но проиграла Шэрон Стоун за «Основной инстинкт 2».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Lionsgate Films
Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Романтические кинокомедии США
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов